Bernaud ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Bernaud (1932–2020), französischer Komponist
 Marie du Sacré-Cœur Bernaud (1825–1903), französische, römisch-katholische Salesianerin und Gründerin einer Gebetsgemeinschaft